Esistono più comuni francesi con questo nome

Gorges – Loira Atlantica
Gorges – Manica
Gorges – Somme